Kadrina (gemeente), een gemeente in de provincie Lääne-Virumaa, Estland
Kadrina (Lääne-Virumaa), een plaats in de Estische gemeente Kadrina, provincie Lääne-Virumaa
Kadrina (Tartumaa), een plaats in de Estische gemeente Peipsiääre, provincie Tartumaa